Choreografie bezeichnet:
 die Komposition eines Tanzes, siehe Choreografie
 in der Informatik ein Teilgebiet der Dienstekomposition
 Choreografie (Fankultur) als inszeniertes Tribünenbild in einem Stadion als Ausdruck einer Fankultur
 den zeitlichen Ablauf, die Farbgestaltung und die Höhenstaffelung eines Großfeuerwerkes, bei Musikfeuerwerken auch in Übereinstimmung mit dem Takt der Musik

Siehe auch: